The Lone Rider – film del 1922 diretto da Victor Adamson, Fred Caldwell
The Lone Rider – cortometraggio del 1927 diretto da Fred J. Balshofer
The Lone Rider – cortometraggio del 1929 diretto da Walter Fabian
The Lone Rider – film del 1930 diretto da Louis King
The Lone Rider – cortometraggio del 1934 diretto da Robert Emmett Tansey
The Lone Rider – cortometraggio del 2008 diretto da Mark Hessel